Masuda (Shimane), ciutat a la prefectura de Shimane (Japó)
 Masuda (istimrari), estat tributari protegit, del tipus istimrari, feudatari de Jodhpur
 Chikashi Masuda (Miyazaki, 1985), futbolista japonès 
 Nariyuki Masuda (Sendai, 1983), ciclista japonès professional des del 2006 
 Junichi Masuda (Yokohama, 1968), productor de videojocs japonès 
 Kento Masuda (Katori, 1973), músic i compositor japonès 
 Tadatoshi Masuda (Prefectura de Shizuoka, 1973), futbolista japonès